Чемпионат мира по трековым велогонкам 1948 года прошёл с 23 по 29 августа в Амстердаме (Нидерланды).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1948
1948 год в велоспорте
Август 1948 года
Чемпионаты мира в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Спорт в Нидерландах в 1948 году
Велоспорт в Нидерландах